Spojení písmen J a O může mít různé významy:

JO 
 JO – kód ISO 3166-2 pro Jordánsko
 francouzská zkratka znamená Journal Officiel – česky: úřední list

Jo 
 domácká podoba křestního nebo rodného jména Joanne, Joanna, Johanna, Josephine, Jordan, Joseph, Johan apod.
 Jo (film) – francouzský komediální film z roku 1971
 Jô – brazilský fotbalista João Alves de Assis Silva

jo 
 české přitakání ve smyslu ano, jedná se o obdobu anglického slova yes nebo německého ja, může být i zdvojeno jo jo
 jiný výraz pro džó – japonská bojová tyč, náčiní v bojových uměních
 jo (cyrilice) – písmeno azbuky

.jo 
 .jo – internetová doména nejvyššího řádu pro Jordánsko

Související články 
 Cirkus Jo-Joo – český cirkus
 Joe

Externí odkazy